Występy w europejskich pucharach gruzińskiego klubu piłkarskiego Dinamo Tbilisi.

Wykaz spotkań pucharowych

1973–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Dinamo Tbilisi
Gruzińskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach